Esistono più località denominate Muggiano:
Muggiano, un quartiere di Milano
Muggiano, frazione di La Spezia e Lerici